Галеа́но () — іспанське прізвище.

Персоналії 
 Луїс Галеано (* 1991) — нікарагуанський футболіст
 Едуардо Галеано (1940—2015) — уругвайський письменник, журналіст, лівий політичний діяч

Іспанські прізвища